

Aziende 
 Rockwell International – azienda aerospaziale e aeronautica statunitense
 Rockwell Automation – azienda di automazione industriale
 Rockwell Collins – azienda di avionica
 Rockwell Semiconductor – azienda di elettronica divenuta Conexant

Geografia 
 Rockwell – census-designated place della Contea di Garland, Arkansas
 Rockwell – città della Contea di Rowan, Carolina del Nord
 Rockwell – città della Contea di Cerro Gordo, Iowa
 Rockwell City – capoluogo della Contea di Calhoun, Iowa

Musica 
 Rockwell – cantante statunitense

Persone
 Dick Rockwell (1920-2006), artista
 Francis W. Rockwell (1844-1929), politico
 Francis W. Rockwell (1886-1979), ammiraglio
 George Lincoln Rockwell (1918-1967), politico
 George Lovejoy Rockwell (1889-1978), artista
 Irvin E. Rockwell (1862-1952), politico
 Julius Rockwell (1805-1888), politico
 Lew Rockwell (* 1944), autore
 Norman Rockwell (1894-1978), artista
 Porter Rockwell (c.1815-1878), bodyguard
 Sam Rockwell (* 1968), attore 
 Thomas Rockwell (* 1933), autore
 Willard Rockwell (1888-1978), imprenditore
 William W. Rockwell (1824-1894), politico

Altro 
 Rockwell – evoluzione a 16 nm dell'architettura Intel Haswell per i processori x86.
 Scala di Rockwell – scala di durezza dei materiali
 Rockwell – cittadina immaginaria del Maine in cui è ambientato il film d'animazione Il gigante di ferro
Rockwell – carcere immaginario dell'Arizona in cui è ambientata la prima scena del film Così è la vita